Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hood, d'après plusieurs membres de la  :
 le , un navire de ligne à 91 canons, initialement prévu comme HMS Edgar, et lancé en 1859 ;
 le , version modifiée des cuirassés de classe Royal Sovereign, lancé en 1891 et coulé comme  en 1914 ;
 le , croiseur de classe Admiral lancé en 1918 et coulé en 1941 par le cuirassé allemand Bismarck et le croiseur lourd Prinz Eugen à la bataille du détroit du Danemark.

Hood